Nowosiołowskij () – nazwa toponimów w Rosji

 Nowosiołowskij – osiedle typu wiejskiego w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Nowosiołowskij – chutor w Kraju Krasnodarskim

Zobacz także 
 Nowosiołowka – nazwa kilkudziesięciu toponimów w Rosji

Strony ujednoznaczniające